SBP ist Abkürzung für:

 Société Bancaire Privée, früherer Name der Banque Profil de Gestion, eine Schweizer Privatbank
 Spontan bakterielle Peritonitis, siehe Peritonitis
 Stowarzyszenie Biblotekarzy Polskich, Verein der polnischen Bibliothekare
 Studienberechtigungsprüfung (Österreich), fachgebundener Hochschulzugang in Österreich
 Systolic blood pressure, systolischer Blutdruck, siehe Blutdruck

Siehe auch:
 SBP-Tag (Streptavidin binding peptide tag), Protein-Tag, das in der Biochemie zur Proteinreinigung und zum -nachweis verwendet wird

SBP